Bundesrepublik steht für:

 Bundesstaat (föderaler Staat), allgemein eine als Bundesstaat organisierte Republik 
 Kurzform (Staatsformbezeichnung) von Bundesrepublik Deutschland, siehe Deutschland

Siehe auch: